Збыши́н (бел. Збышын, Збушын) — деревня в Кировском районе Могилевской области Республики Беларусь

Географическое положение 
Находится на берегу реки Вепринка, в 60 км от Могилёва.

История

Речь Посполитая 
Первое упоминание относится к XVI веку.

Российская империя 
В 1887 основана церковно-приходская школа (на 1894 — 27 мальчиков и 1 девочка).

СССР 
Ранее входила в Грибовецкий сельсовет, с 2009 года — в составе Боровицкого сельсовета.

См. также 
 Боровицкий сельсовет
 Кировский район

Примечания

Ссылки 
 Кировский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Населённые пункты Кировского района (Могилёвская область)